18-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Норвегии с 2 по 7 февраля 1993 года. Чемпионом мира в четвёртый раз стала сборная Швеции. В турнире впервые приняла участие сборная России (как правопреемница сборной СССР), занявшая второе место.

Результаты

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место 

Примечание:  Ари Холопайнен (Финляндия) не реализовал пенальти (8′, вратарь).

Финал

Лучшие игроки 
По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Эрик Брекка (Норвегия)
 Лучший защитники — Юэ Лённгрен (Швеция) и Виктор Шакалин (Россия)
 Лучший полузащитник — Ула Фредрикссон (Швеция)
 Лучший нападающий — Юнас Клаессон (Швеция)
 Лучший бомбардир (А) — Юнас Клаессон (Швеция)
 Лучший бомбардир (В) — Марк Перро (США)

Составы команд

Россия 
Главный тренер
  Е. Г. Манкос

Полевые игроки

Вратари

Примечания

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1993

1993
1993 год в хоккее с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Норвегии
Февраль 1993 года
Спорт в Норвегии в 1993 году